

Anno 
 237 o 237 a.C.

Codici 
 237 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Baugy, nella Saone-et-Loire, in Francia

Matematica 
 237 – numero